Kaki puede referirse a:

 El Kaki, un destructor japonés Clase Momi.
 El Kaki, un destructor japonés Clase Tachibana.
 Kaki King, guitarrista estadounidense.
 El Diospyros kaki, un árbol de la familia de las ebenáceas, originario de Asia.
 El color kaki.
 Color Kaki o Kaqui. Es válido para jugar STOP.